Hrvatska:
 Radići (Malinska – Dubašnica), naselje u općini Malinska – Dubašnica
 Radići (Sveti Lovreč), naselje u općini Sveti Lovreč

BiH:
 Radići (Goražde), naselje u općini Goražde